Якупи — албанская фамилия. Известные носители:
 Якупи, Леонора (род. 1979) — албанская певица.
 Якупи, Лирим (род. 1979) — албанский экстремист, террорист. Полевой командир АОПМБ и АНА.
 Якупи, Неджати (род. 1973) — македонский государственный деятель, бывший министр окружающей среды и территориального планирования Республики Македония в 2008—2011 гг.